

Étymologie 
Neilson est un patronyme (nom) signifiant « fils de  ». Le préfixe « Neil - » est d’origine gaélique, un génitif de « Niall », signifiant possiblement « Champion » ou « Cloud ». Le patronyme de famille Neilson est courant dans les pays de langue anglaise, mais moins commun comme prénom. Il peut être une anglicisation de Mac Neil (gaélique : MacNeill) ou le nom scandinave, .

Neilson peut désigner :

Prénom 
 Neilson Poe (1809 - 1884), journaliste et magistrat américain.
 Neilson Faria (née en 1983), gestionnaire brésilien avec ses manches déroulées
 Neilson Hubbard (né en 1972), chanteur et compositeur américain, musicien et producteur

Nom de famille

 Adelaide Neilson (1847-1880), actrice britannique
 Alan Neilson (né en 1972), footballeur allemand
 Alex Neilson, musicien britannique
 Anthony Neilson, dramaturge britannique
 Bill Neilson (1925-1989), homme politique australien
 Brendan Neilson (né en 1978), Nouvelle-Zélande, joueur d'union de rugby japonais
 Cook, Neilson (né en 1943), journaliste américain et coureur à moto
 David Neilson (né en 1949), acteur britannique
 Donald Neilson (né en 1936), criminel britannique
 Ed Neilson, homme politique américain
 Francis Neilson (1867-1961), dramaturge et politicien britannique
 Ian Neilson (né en 1954), ingénieur sud-africain et homme politique
 Jackie Neilson (né en 1929), footballeur britannique
 James Beaumont Neilson (1792-1865), inventeur britannique
 James C. Neilson (1917-1994), ancien maire de Stratford, en Ontario, Canada
 James Neilson (directeur) (1909-1979), réalisateur de films américains et de télévision
 Jim Neilson (1941-2020), joueur canadien de hockey sur glace
 John Neilson (1776-1848), homme politique canadien
 John Neilson Robertson (1953-), footballeur écossais,
 Julia Neilson (1868-1957), actrice britannique
 Kim Neilson (né 1973), lutteur professionnel américain
 Lois Neilson (1895-1990), États-Unis silencieux actrice
 Melany Neilson (né en 1958), romancier américain
 Phyllis Neilson - Terry (1892-1977), actrice britannique
 Rob Neilson (né en 1969), sculpteur américain
 Robbie Neilson (né en 1980), joueur de football professionnel britannique
 Roger Neilson (1934-2003), entraîneur de hockey canadien
 Samuel Neilson (1761-1803), activiste politique irlandais
 Sandra Neilson (né en 1956), nageuse américaine
 Scott Neilson, footballeur anglais
 Shane Neilson (né en 1975), médecin canadien, auteur et poète
 Shaw Neilson (1872-1942), poète australien
 Susan Bieke Neilson (1956-2006), juge américain
 Tommy Neilson (né en 1934), footballeur britannique
 Walter Montgomerie Neilson (1819-1889), constructeur de locomotives
 Willie Neilson (1873-1960), joueur de rugby britannique
 William Neilson (1844-1915), homme d'affaires canadien
 William Allen Neilson (1869-1946), d'origine britannique, éducateur américain, écrivain et lexicographe

Toponymes 
 (Canada - Québec)
 Zec Batiscan-Neilson, situé dans la MRC de Portneuf, au Québec, au Canada.
 Neilson (canton), Lac-Blanc (Territoire non organisé), MRC de Portneuf, Capitale-Nationale
 Mitchell Neilson Elementary School, Tennessee, États-Unis.

Divers 
 Neilson, marque de lait et de produits laitiers au Canada.
 Trophée Roger-Neilson, trophée récompensant les meilleurs joueurs de hockey sur glace.

Voir aussi 
 Neilston